Příjmení Melich nosí více významných osobností:

 Jiří Melich (* 1953) – český spisovatel, esejista, básník, překladatel a vysokoškolský učitel
 Lukáš Melich (* 1980) – český atlet
 Vlastimil Melich (1928–1978) – československý lyžař, běžec na lyžích a sdruženář

Externí odkazy